Василий Модестович Вакар (3 ноября 1853 — 4 марта 1914) — русский судебный деятель, действительный статский советник, почётный мировой судья. Член IV Государственной думы, товарищ председателя Прогрессивной фракции.

Биография 
Православный. Из потомственных дворян Тамбовской губернии. Землевладелец той же губернии (350 десятин).

Сын генерал-майора Модеста Алексеевича Вакара.

В 1872 году после окончания Александровского лицея служил в Министерстве народного просвещения. В 1873 году перешёл на службу кандидатом на судебную должность при прокуроре Саратовской судебной палаты.

С 1876 года заместитель, затем председатель Асхабадского окружного суда, с 1880 года прокурор Астраханского окружного суда. С 1882 года товарищ прокурора и член Тамбовского окружного суда, с 1884 года судебный следователь Саратовского окружного суда.

В 1886 году был назначен председателем Уманского окружного суда. Дослужился до чина действительного статского советника (1901).
С 1902 года почётный мировой судья.

В 1909 году вышел в отставку и посвятил себя общественной деятельности. Избирался гласным Тамбовского уездного и губернского земских собраний, председателем Уманского благотворительного общества и членом Тамбовского училищного совета (с 1910).

По отзыву тамбовского полицмейстера (ноябрь 1912 года), пользовался большим авторитетом в либеральных кругах Тамбова как «старый судебный деятель, пострадавший в освободительную эпоху». Загородная дача Вакара была в 1912 году одним из мест проведения предвыборных собраний тамбовских либералов.

В 1912 году был избран членом IV Государственной думы от 1-го съезда городских избирателей города Тамбова. Был товарищем председателя прогрессивной фракции, товарищем председателя комитета по судебной реформе, член комиссий: по местному самоуправлению.

Умер 4 марта 1914 года на рабочем месте.

Награды 
  Орден Святой Анны 2 степени (1898);
  Орден Святого Владимира 3 степени (1904);
  Орден Святого Станислава 1 степени (1906).

Семья 
Был женат на Елизавете Сергеевне Гусевой. Их дети:

 Сергей (1892-1981) — штабс-ротмистр, учился в Варшавском политехническом институте, в 1915 году закончил Елисаветградское кавалерийское училище, участник Первой мировой войны, в Гражданскую войну воевал на стороне Вооружённых сил Юга России. После победы большевиков, жил в Югославии. Во Вторую мировую войну служил в Русском корпусе. После войны жил в Аргентине. Автор ряда сочинений по русской коннице, мемуаров.
 Николай (1889-1938) — выпускник Уманской гимназии (с золотой медалью, 1907) и юридического факультета Киевского университета. После революции работал юристом на Ревдинском металлургическом заводе. Проживал: Свердловская обл., Ревдинский р-н, г. Ревда. В декабре 1937 был арестован, в июле 1938 расстрелян.

Братья, сестры:
 Виктор (1853—1930) — действительный статский советник, почётный мировой судья, общественный деятель;
 Платон (1853—1928) — действительный статский советник, член Киевского губернского Присутствия по крестьянским делам;
 Анатолий (1856-1911) — статский советник, был председатель Прокуратории Царства Польского, его сыновьями были известный польский экономист Алексы Вакар и профессор Борис Анатольевич Вакар;
 Николай;
 Мария.

Сочинения 
 Привилегия безответственности: Речи членов Государственной думы В. М. Вакара и М. И. Гродзицкого. , 1914 г.

Литература 
 Государственная Дума Российской империи, 1906-1917 : энциклопедия / Гос. Дума Федерального собрания Российской Федерации, Ин-т общественной мысли, Российский гос. ист. архив, Фонд изучения наследия П. А. Столыпина ; редкол.: В. В. Шелохаев (отв. ред.) [и др.]. -  : Российская политическая энциклопедия, 2008 г.—735 с. — ISBN 978-5-8243-1031-3

Примечания

Источники 
 Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 2744
 4-й созыв Государственной думы: Художественный фототип. альбом с портретами и биографиями. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанскаго, 1913.

Выпускники Александровского лицея
Кадеты
Прогрессисты
Юристы Российской империи
Прокуроры Российской империи
Судьи Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи IV созыва
Действительные статские советники